Чемпионаты Перу по шахматам среди мужчин проводятся с 1942 г. Организатором соревнования выступает Шахматная федерация Перу.

Наибольшее количество побед в национальных чемпионатах одержали О. Родригес и Х. Гранда Суньига (по 5). По 4 победы одержали Х. А. Перес, Ф. Пинсон и О. Киньонес. Любопытно, что сильнейший перуанский шахматист первой половины XX века Э. Каналь ни разу не становился чемпионом страны, хотя побеждал в чемпионатах Италии и Венгрии.

Женские чемпионаты Перу проводятся с 1997 г.

Хронологическая таблица

Мужские чемпионаты

Женские чемпионаты

Примечания 

Перу
Шахматы
Шахматы в Перу